Poul Petersen kan henvise til

 Poul Petersen (skuespiller) (1905-1986) – dansk skuespiller og teaterdirektør
 Poul Petersen (fodboldspiller) (1921-1997) – dansk fodboldspiller
 Poul Petersen (badmintonspiller) - dansk badmintonspiller

Se også 
 Poul Pedersen